Fotballaget Fart — это норвежский футбольный клуб, базирующийся в Ванг за пределами Хамара . Клуб наиболее известен своей женской командой, которая играла в Toppserien в 2008 и 2012 годах . Их домашние матчи проводятся в Фартбане. Футболисты сборной Норвегии Торстейн Хельстад и Кристин Беккевольд начали свою карьеру в Fart

история 
Fotballaget Fart был впервые основан в 1917 году, прежде чем был распущен после девяти лет деятельности. Клуб был восстановлен 28 августа 1934 года. Клубу выдали первое поле с травой в 1958 году. Название означает «скорость футбольной команды» на норвежском языке.

В июле 2014 года футбольный клуб Fart получил 4 миллиона крон по завещанию болельщика, завещавшего свои вещи клубу.

Женская команда 
Женская команда стартовала в 1982 году, а в 2002 году была повышена до третьего уровня с большим количеством молодых игроков. Клуб решил сосредоточиться больше на своей женской команде и выиграл 2 сезона. Дивизионная группа в 2003 году была повышена до 1 дивизиона. Дивизион Команды были изначально отправлены из 1 дивизиона. Дивизиона в 2006 году после поражения 2: 0 против Ларвика в решающем матче сезона 2006 года но когда Люнген решил вывести свою команду, Фарта спросили, хотят ли они играть в 1. Дивизион на следующий сезон. Фарт выиграл 1. Divisjon в 2007 году и был повышен до Toppserien . Фарту удалось набрать только одно очко, ничью против Клеппа, в Toppserien 2008 года, и он был переведен обратно в 1. Divisjon. Фарт боролся за повышение в сезоне 2009 года, но был превзойден Донном после ничьей в предпоследнем матче против Альты и в итоге занял третье место в лиге. Фарт финишировал пятым в сезоне 2010 года.

Фарт был снова повышен до Toppserien в 2011 году. Фарт потерял все свои матчи в Toppserien 2012 года и был снова понижен, и побил свой собственный рекорд с 2007 года для наименьшего количества очков в единственном сезоне Toppserien. В 44 матчах в Toppserien команда имеет 1 ничью и 43 поражения и удерживает рекорд для большинства матчей без победы подряд. Команда проиграла свои 27 последних матчей в Toppserien, что также является рекордом. Клуб также имеет большинство негативных записей для женского клуба. После того, как Каттем вывел свою команду из Toppserien в преддверии сезона 2013 года, Футбольная ассоциация Норвегии спросила Фарта, хотят ли они место Каттема в топ-полете. Клуб отклонил предложение после того, как их игроки заявили, что они не хотят другого сезона, где они проиграли каждый матч.

У команды был медленный старт в сезоне 2013 года, и первая победа в сезоне стала победой со счетом 1: 0 над Осане в восьмом раунде. Это был также первый матч, который Фарт выиграл после победы 2: 1 над Валеренгой 16 октября 2011 года.

Мужская команда 
Мужская команда играла в нижнем дивизионе, за исключением заклинания на четвертом уровне между 1968 и 1974 годами. Команда выиграла повышение до 3. Divisjon в 1993 году, где они играли до сезона 2007 года, когда команда была понижена. За это 14-летнее заклинание в 3. Divisjon, это был клуб с самым длинным заклинанием на четвертом уровне. Мужская команда также играла в 3. Дивизион в 2008 и 2009 годах.

Известные участники 
Торстейн Хельстад начал свою карьеру в Фарте, и в возрасте 16 лет он забил два гола против «Лотена» в 1993 году, в результате чего команда выиграла повышение до 3. Divisjon. Позже он был ограничен 38 раз за Норвегию, забив 10 голов. Кристин Беккевольд, которая выиграла Летние Олимпийские игры 2000 года с норвежской женской командой, также начала свою карьеру в Фарте и играла в той же молодежной команде, что и Хельстад. Позже она вернулась в Фарт и помогла команде пройти через систему лиги. Рефери Эспен Бернтсен начал представлять Фарт перед сезоном 2012 года, после того, как представлял ФЛ Ванга большую часть своей карьеры.

Последние сезоны

Женская команда

Рекомендации

внешняя ссылка 
 Официальный сайт клуба
 Speaker.no

Примечания 

Спорт в Хамаре
Футбольные клубы, основанные в 1934 году
Футбольные клубы Норвегии
Страницы с непроверенными переводами